Luti ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Luti (1666–1724), italienischer Maler
 Carlos Bianchi Luti, argentinischer Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1932, Leichtathlet
 Luis Santiago Luti (1897–unbekannt), argentinischer Botschafter und Director Nacional de Ceremonial
 Margherita Luti, genannt La Fornarina (ital. für „die kleine Bäckerin“), das bevorzugte Modell des Malers Raffael und vermutlich dessen Geliebte

Siehe auch:
 Lutie
 Luty